

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 2 podstawowe
 Czarków – część miasta Konin
 Czarków – wieś w woj. śląskim, w pow. gliwickim, w gminie Wielowieś 
 Czarków – wieś w woj. śląskim, w pow. pszczyńskim, w gminie Pszczyna

Zobacz też 
 Czarkowo